Рыбинск — посёлок в Верхнекетском районе Томской области России. Входит в состав Палочкинского сельского поселения.

География 
Посёлок находится в восточной части Томской области, в пределах Чулымской равнины, на правом берегу реки Суйги, на расстоянии примерно 17 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от рабочего посёлка Белый Яр, административного центра района. Абсолютная высота — 79 метров над уровнем моря.

Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 76 %, женщины — соответственно 24 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 %.

Улицы 
Уличная сеть посёлка состоит из двух улиц и двух переулков.

Примечания 

Населённые пункты Верхнекетского района